Anton Sušnik je pogosto osebno ime v Sloveniji:

 Anton Sušnik (1850-1895), prevajalec in publicist
 Anton Sušnik (1880- 1934), politik